Privilege (recht), voorrecht, een term uit het recht
 Privilege (luchtvaart), het frequentflyerprogramma van Brussels Airlines
 Privilege (Toni Willé), debuutalbum van Toni Willé uit 1985